Емелин (Емелина) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Емелин, Антон (род. 1984) — латвийский футболист.
 Емелин, Василий Владимирович (род. 1976) — российский, ранее советский шахматист.
 Емелин, Владимир Николаевич (1913—1997) — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Емелин, Всеволод Олегович (род. 1959) — российский поэт, реставратор и экскурсовод, актёр.

Емелина 
 Емелина, Ангелина Александровна (род. 1998) — российская волейболистка.
 Емелина, Галина Михайловна (1929—2017) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Емлин, Эдуард Фёдорович (1940—2021) — д.г.-м.н., профессор.